Градие́нт:
 Градиент — математическая характеристика.
 Градиент — вид заливки в компьютерной графике.